Frade pode referir-se a:
Frade - monge cristão;
Frade - ave da família dos Turdídeos, também conhecida como chasco-preto;
Frade - ave da família dos Caradriídeos, também conhecida como alfaiate;
Frade - insecto também conhecido como grilo-toupeira;
Frade - insecto também conhecido como percevejo-verde
Frade - insecto (Tibraca limbativentris) também conhecido como barata-do-arroz;
Frade - insecto (Solubea poecila) também conhecido, no Rio Grande do Sul, como percevejo-do-arroz;
Frade - bairro do município brasileiro de Angra dos Reis;
 Na linguagem popular de algumas regiões de Portugal, designa certas espécies de cogumelos, nomeadamente, mas não exclusivamente, a Macrolepiota procera (também designada "tortulho");
Aos seguintes peixes:
Archosargus rhomboidalis - ou sargo-de-dente;
Anisotremus virginicus - como é designado, na Bahia e no Ceará;
o peixe também designado como Paru (Pomacanthus paru e Pomacanthus arcuatus)
À ave Stephanophorus diadematus, conhecida também como sanhaço-frade.
À erva Beijo-de-frade

Ver também 

Desambiguação